Campbell é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Campbell (Dakota do Sul)
Condado de Campbell (Kentucky)
Condado de Campbell (Tennessee)
Condado de Campbell (Virgínia)
Condado de Campbell (Wyoming)

Desambiguações de topônimos